Los nombres de Colegiata de la Santa Cruz o Colegiata de la Vera Cruz es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como Colegiatas en honor a la Santa Cruz o Vera Cruz de Jesucristo.

Colegiatas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Colegiata de Santa Cruz, (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Castañeda, en la comunidad autónoma de Cantabria;